Turneul de handbal la Jocurile Olimpice din 2008 s-a desfășurat la National Indoor Stadium din Beijing între 9 și 24 august 2008.

Calendar

Medalii

Turneul masculin

Grupa A

Grupa B

Faza finală

Turneul feminin

Grupa A

Grupa B

Faza finală 

2008
Sporturi la Jocurile Olimpice de vară din 2008